Theodore hace referencia a:
 Adolphe Theodore Brongniart, médico, botánico y paleontólogo francés;
 Theodore "T-Bag" Bagwell, personaje de la serie de televisión Prison Break;
 Theodore Ayrault Dodge, militar e historiador estadounidense;
 Theodore Richards, químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1914;
 Theodore Roosevelt, 26.º presidente de los Estados Unidos;
 Theodore Sturgeon (1918-1985), autor estadounidense.
 Théodore Simon, psicólogo francés; o
 Theodore Racing, equipo hongkonés de Fórmula 1.

Ver
Teodoro